Czechowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Czechowicz (1903–1939), polnischer Dichter
 Konstantyn Czechowicz (1847–1915), Bischof von Przemyśl, Sambor und Sanok für die ruthenisch-griechische Kirche in Polen
 Markus Lange-Czechowicz (* 1942), deutscher Bildhauer
 Szymon Czechowicz (1689–1775), polnischer Maler
 Tomasz Czechowicz (* 1970), polnischer Unternehmer und Investor

Siehe auch:
 Čechovice
 Tschechowitsch